José Luis Ballester Tuliesa, regatista vinarossenc campió olímpic a Atlanta 96 i posteriorment director general d'esports del Govern de les Illes Balears.
 José Luis Ballester Rubert: nedador castellonenc diversos cops campió d'Espanya i tres cops olímpic.